Die New Westminster Royals waren ein kanadisches Eishockeyfranchise der Western Hockey League aus New Westminster, British Columbia.

Geschichte 
Die New Westminster Royals wurden zur Saison 1945/46 als Franchise der Pacific Coast Hockey League gegründet. Ihren Namen wählten sie in Anlehnung an ein gleichnamiges Team, das von 1911 bis 1914 in der Pacific Coast Hockey Association gespielt hatte. Den Meistertitel der PCHL, den Lester Patrick Cup, gewannen sie in der Saison 1949/50. Nachdem die PCHL aufgelöst wurde, schloss sich die Mannschaft zur Saison 1952/53 deren Nachfolgeliga Western Hockey League an. In dieser spielten sie sieben Jahre lang, ehe sie 1959 den Spielbetrieb einstellten. Der Name New Westminster Royals wurde jedoch auch später noch von mehreren Juniorenteams der British Columbia Hockey League verwendet. 

Das Franchise wurde 1960 nach Portland, Oregon, umgesiedelt, wo sie in der Folgezeit als Portland Buckaroos in der WHL spielten.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlagen nach Overtime SOL = Niederlagen nach Shootout, Pts = Punkte, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, PIM = Strafminuten

Weblinks 
 The Internet Hockey Database - Statistik New Westminster Royals (PCHL/WHL)
 The Internet Hockey Database - Spielerliste New Westminster Royals (PCHL/WHL)

 
Eishockeyverein (Pacific Coast Hockey League)
Eishockeyverein (Western Hockey League, Profiliga)
Organisation (British Columbia)
Royals
Gegründet 1945
Aufgelöst 1959
Ehemaliger Sportverein (Kanada)
Ehemaliger Eishockeyverein
Geschichte British Columbias